Лентехи (Испания) — муниципалитет в Испании.
 Лентехи (Грузия) — посёлок городского типа в Грузии.